

Cinéma 

 Les Suspects, film français de Jean Dréville, sorti en 1957 ;
 Les Suspects, film franco-italien de Michel Wyn, sorti en 1974 ;
 Les Suspects, film belgo-algérien de Kamal Dehane, sorti en 2004 ;
 Les Suspects, court-métrage français de Sébastien Onomo, sorti en 2009.

Livres 

 Les Suspects, roman de Jean-François Darbon sorti en 1946 chez Gallimard ;
 Les Suspects, livre d'Antoine L. Dominique sorti en 1957 chez Éditions France-Empire.

Théâtre 

 Les Suspects, comédie en un acte de Louis-Benoît Picard présentée au Théâtre de Louvois en 1797 ;
 Les Suspects, comédie policière de Francis Didelot présentée en 1968.

Voir aussi 

 Suspects